Mo IL é um clube de futebol da Noruega fundado em 1904. Sua sede fica em Mo i Rana.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1904
Clubes de futebol da Noruega